Озёрное — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Озёрное — деревня в Любанском районе Минской области.

Казахстан 
 Озёрное — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Озёрное — село в Зерендинском районе Акмолинской области, упразднено в 2006 году.
 Озёрное — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Озёрное — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Озёрное — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Озёрное — село в Денисовском районе Костанайской области, упразднено в 2021 г.
 Озёрное — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Озёрное — село в Фёдоровском районе Костанайской области, ликвидировано в 2009 г.
 Озёрное — село в Железинском районе Павлодарской области.
 Озёрное — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, Донецкий сельский округ.
 Озёрное — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области, Краснополянский сельский округ.
 Озёрное — до 2020 г. название села Болашак в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Озёрное — прежнее название села Бухар-Жырау Бухар-Жырауского района Карагандинской области.
 Озёрное — название села Тлеусай до 2007 года, Уалихановский район Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Озёрное — село в Аламудунском районе Чуйской области.
 Озёрное — село в Панфиловском районе Чуйской области.
 Озёрное — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Молдавия 
 Озёрное — название села Изворы Сынжерейского района до 1992 года.

Россия 
 Озёрное — село в Майминском районе Республики Алтай.
 Озёрное — село в Онгудайском районе Республики Алтай.
 Озёрное — село в Усть-Канском районе Республики Алтай.
 Озёрное — село в Заринском районе Алтайского края.
 Озёрное — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Озёрное — село в Серышевском районе Амурской области.
 Озёрное — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Озёрное — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Озёрное — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Озёрное — село в Октябрьском районе Еврейской автономной области.
 Озёрное — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Озёрное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Озёрное — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Озёрное — село в Енисейском районе Красноярского края.
 Озёрное — деревня в Альменевском районе Курганской области.
 Озёрное — село в Звериноголовском районе Курганской области.
 Озёрное — упразднённый посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Озёрное — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Озёрное — деревня в Русско-Полянском районе Омской области.
 Озёрное — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Озёрное — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Озёрное — село в Яковлевском районе Приморского края.
 Озёрное — село в Аткарском районе Саратовской области.
 Озёрное — село в Степновском районе Ставропольского края.
 Озёрное — село в Колпашевском районе Томской области.
 Озёрное — деревня в Тегульдетском районе Томской области.
 Озёрное — село в Викуловском районе Тюменской области.
Озёрное — название поселка Бага-Бурул в Городовиковском районе Калмыкии с 1949 по 1960-е годы.
 Озёрное — название села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни с 1944 по 1958 годы.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России

 Озёрное — село в Бахчисарайском районе, включено в состав села Скалистое.
 Озёрное — село в Белогорском районе, включено в состав села Мельники.
 Озёрное — село в Джанкойском районе.
 Озёрное — исчезнувшее село в Джанкойском районе.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Озёрное — село в Балаклавском районе.

Украина 
 Озёрное — посёлок в Оратовском районе Винницкой области.
 Озёрное — село в Ковельском районе Волынской области.
 Озёрное — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Озёрное — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Озёрное (до 2016 г. — Ильичовка)— село в Лиманском районе Донецкой области.
 Озёрное — посёлок в Житомирском районе Житомирской области.
 Озёрное — село в Любарском районе Житомирской области.
 Озёрное — село в Акимовском районе Запорожской области, упразднено в 1994 году.
 Озёрное — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Озёрное — село в Яготинском районе Киевской области.
 Озёрное — село в Новоодесском районе Николаевской области.
 Озёрное — село в Измаильском районе Одесской области.
 Озёрное — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Озёрное — посёлок в Недригайловском районе Сумской области.
 Озёрное — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Озёрное — посёлок в Скадовском районе Херсонской области.
 Озёрное — село в Козелецком районе Черниговской области.
 Озёрное — название села Лука до 2000 года, Самборский район Львовской области.

Метеорит 
 Озёрное (метеорит)

См. также 
 Озёрное сельское поселение
 Озёрный
 Озёрная
 Большое Озёрное
 Малое Озёрное
 Озёрное Приволье
 Озёрное Устье
 Озёрное-Устье
 Заозёрное
 Межозёрное
 Приозёрное